OSF:
 Фонд открытого программного обеспечения ()
 Opera Show Format